Sindh oder Sind bezeichnet:

 Sindh, pakistanische Provinz
 Sindh (Staat), historischer Staat
 Sind (Jhelam), Nebenfluss des Jhelam in Jammu und Kashmir (Indien)
 Sindh (Yamuna), Nebenfluss der Yamuna in Nord-Indien
 alternativer Name für den Fluss Indus